Ладрон де Гевара () — испанская фамилия. Известные носители:

 Ларраньяга Ладрон де Гевара, Карлос (1937—2012) — испанский актёр театра, кино и телевидения.
 Менесес Ладрон де Гевара, Карлос Хулио (1863—1929) — мексиканский пианист, дирижёр и музыкальный педагог.
 Ороско Кальдерон Ладрон де Гевара, Диего (1641—1718) — католический епископ, испанский колониальный чиновник, вице-король Перу с 1710 по 1716 год.

См. также 
 Гевара
 Ладрон